Uelzen kan betrekking hebben op:

 Landkreis Uelzen,  district (Landkreis) in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Uelzen (stad), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen, gelegen in het district Uelzen.
 Uelzen (dorp), een dorp 2 km ten oosten van Unna in Noordrijn-Westfalen, Duitsland

N.B. Niet te verwarren met Uelsen in het Grafschaft Bentheim